Колоски́ (до 1945 року — Ораз; ) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.